The Professionals (band), een Britse punkband. 
 The Professionals (film), een Amerikaanse western-film uit 1966.
 The Professionals (televisieserie), een Britse televisieserie.